Жистин Енен Арден је освојила турнир. У финалу је савладала Ким Клајстерс са 6:3, 4:6, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло
| RD4-team01= Т. Головин
| RD4-seed01=WC
| RD4-team02= Л. Рејмонд
| RD4-seed02=25
| RD4-score01-1=2
| RD4-score02-1=6
| RD4-score01-2=0
| RD4-score02-2=6
| RD3-team01= Т. Головин
| RD3-seed01=WC
| RD3-team02= Л. Красноруцка
| RD3-seed02=23
| RD3-score01-1=6
| RD3-score02-1=2
| RD3-score01-2=77
| RD3-score02-2=64
| RD3-team03= Л. Рејмонд
| RD3-seed03=25
| RD3-team04= В. Вилијамс
| RD3-seed04=3
| RD3-score03-1=6
| RD3-score04-1=4
| RD3-score03-2=77
| RD3-score04-2=65
| RD2-team01=
| RD2-seed01=14
| RD2-team02= Т. Головин
| RD2-seed02=WC
| RD2-score01-1=2
| RD2-score02-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score02-2=6
| RD2-team03= Б. Стрицова
| RD2-seed03=Q
| RD2-team04= Л. Красноруцка
| RD2-seed04=23
| RD2-score03-1=3
| RD2-score04-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score04-2=4
| RD2-score03-3=3
| RD2-score04-3=6
| RD2-team05= Л. Рејмонд
| RD2-seed05=25
| RD2-team06= А. Барна
| RD2-seed06=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score06-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score06-2=4
| RD2-team07= В. Душевина
| RD2-seed07=
| RD2-team08= В. Вилијамс
| RD2-seed08=3
| RD2-score07-1=4
| RD2-score08-1=6
| RD2-score07-2=2
| RD2-score08-2=6
| RD1-team01=

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2004.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно